Luftwaffe, termine tedesco che significa aeronautica militare, può riferirsi a:

 Luftwaffe (1935-45) – forze aeree della Germania nazista
 Luftwaffe (1956-) – forze aeree dell'attuale Repubblica Federale Tedesca

Pagine correlate 
 Forze aeree svizzere – note in tedesco come Schweitzer Luftwaffe